Гаттон может означать:

 Гаттон (ум. после 744) — герцог Аквитании и граф Пуатье с 735
 Гаттон I (ум. 913) — архиепископ Майнца с 891
 Гаттон II (ум. 970) — архиепископ Майнца с 968
 Гаттон (ум. 870) — епископ Вердена с 847
 Гаттон (Ато) (ум. 971/972) — епископ Вика с 957, архиепископ Таррагоны с 971
 Гаттон (ум. 1145) — епископ Труа с 1122

 См. также
 Хаттон